Pajtuny ist der Name folgender Orte in Polen:

 Pajtuny (Pieniężno), Ort in der Gmina Pieniężno, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Peythunen, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Pajtuny (Purda), Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Pathaunen, Kreis Allenstein, Ostpreußen